

Personen
Alfred de Grote, de koning van Wessex (Engeland) van 871 tot 899
Alfred García, Spaans zanger
Alfréd Haar, Hongaars wiskundige
Alfred Jermaniš, Sloveens voetballer
Alfred Mosher Butts, architect bedenker van onder meer Scrabble
Alfred Nobel, Zweeds chemicus en industrieel
Alfred III zu Windisch-Graetz, minister-president van Oostenrijk

Overige
Alfred (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
Alfred (stripauteur), pseudoniem van de Franse stripauteur Lionel Papagalli
Alfred Jodocus Kwak, een Nederlands tekenfilmpersonage bedacht door Herman van Veen
Alfred (rivier), een rivier in Nieuw-Zeeland
Alfred (bier), een bier 
Alfred (opera), een opera van Thomas Arne